Kenn Navarro (nacido en 1979 en Manila, Filipinas) es un filipino-estadounidense conocido por crear el popular dibujo animado de Internet llamado Happy Tree Friends.

Happy Tree Friends 
Kenn se asoció con sus amigos Rhode Montijo y Aubrey Ankrum para crear un dibujo animado que es muy popular en Internet llamado Happy Tree Friends, que debutó en Pop.com en 2000.

El canal de televisión por cable G4 ha tomado la serie de dibujos animados y emitido 13 episodios por televisión.

Además, Kenn hace las voces de los personajes  Cuddles, Lifty & Shifty y Flippy, además de ayudar en la animación, es uno de los miembros más importantes de Happy tree friends.

Referencias

Animadores de Estados Unidos
Nacidos en Manila